Stirton ist der Familienname folgender Personen:

 Ruben Arthur Stirton (genannt Stirt; 1901–1966), US-amerikanischer Paläontologe

Siehe auch:
 Stirton-Donnervogel